Pannes puede referirse a: 

 Pannes, comuna francesa situada en Loiret.
 Pannes, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.